Fitzgerald se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Brian M. Fitzgerald
 William Vincent Fitzgerald